In Absentia — седьмой студийный альбом английской прогрессив-группы Porcupine Tree, выпущен 24 сентября 2002 года, первый релиз группы на крупном лейбле, Lava Records,

Об альбоме 
In Absentia считается многими её большим достижением. Все песни были написаны Стивеном Уилсоном, кроме «Wedding Nails» (Уилсон/Бэрбери) и «Strip the Soul» (Уилсон/Эдвин).

Концептуальность альбома 

Хотя группа никогда не заявляла о том, что это концептуальный альбом, многие фанаты рассматривают этот альбом как целостное повествование о сумасшествии и убийствах, изложенное как история о конкретном человеке, о его детстве и женитьбе, что подтверждается текстами альбома.
Стивен Уилсон не особо любит трактовать свои неоднозначные и не всегда ясные тексты. По его словам, лирику альбома следует понимать не как буквальное описание убийц, детских насильников и прочих неприятных персонажей — тексты песен намного более субъективны и их понимание очень зависит от самого слушателя. Например, текст песни «Gravity Eyelids» можно было бы связать с концепцией альбома, но Стивен Уилсон говорит, что она написана «о вечере у Мёртвого моря».

Список композиций 
 «Blackest Eyes» — 4:23
 «Trains» — 5:56
 «Lips of Ashes» — 4:39
 «The Sound of Muzak» — 4:59
 «Gravity Eyelids» — 7:56
 «Wedding Nails» — 6:33
 «Prodigal» — 5:35
 «.3» — 5:25
 «The Creator Has a Mastertape» — 5:21
 «Heartattack in a Layby» — 4:15
 «Strip the Soul» — 7:21
 «Collapse the Light into the Earth» — 5:54

Альбомы Porcupine Tree
Альбомы со звуком 5.1
Альбомы, выпущенные на DVD-Audio